Het WTA-tennistoernooi van Makarska (officieel Makarska Open) van 2022 vond plaats van dinsdag 31 mei tot en met zondag 5 juni 2022 in de Kroatische plaats Makarska. Het was de zestiende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op de gravel­banen van Tennis Center Makarska.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Jasmine Paolini was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Varvara Gratsjeva kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het zevende reekshoofd, Jule Niemeier uit Duitsland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Italiaanse Elisabetta Cocciaretto in twee sets. Niemeier wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Aliona Bolsova en Katarzyna Kawa hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Anastasija Potapova en Jana Sizikova, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Dalila Jakupović en Tena Lukas won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Servische koppel Olga Danilović en Aleksandra Krunić in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Sloveense Jakupović had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Kroatische Lukas geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Makarska 2022
Makarska